Galago peut faire référence à :
 en zoologie, parmi les primates le terme Galago se rapporte à plusieurs niveaux de classification :
 Galago, nom vernaculaire des primates appartenant à la famille des Galagidae ;
 Galago, l'un des genres de cette même famille ;
 Galago, magazine de bande dessinée  suédois fondé en 1979.

Primate (nom vernaculaire)